Лютеція:
 Лютеція — стародавнє поселення паризіїв та давньоримське місто на місці сучасного Парижа. 
 Лютеція — роман 2017 року Юрія Винничука.

Див. також  
 21 Лютеція
 Лютецій